Бро́нницкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Бронницкая улица — улица в Калининграде.
 Бронницкая улица — улица в Москве.
 Бронницкая улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Бронницкий переулок